Poddvorov může znamenat:

 Nový Poddvorov – obec v okrese Hodonín
 Starý Poddvorov – obec v okrese Hodonín

Podobné názvy 
 Potvorov